Анна́ Ве́стерлунд (, род. 9 апреля 1989) — финская футболистка, выступающая на позиции полузащитника. В настоящий момент является игроком норвежского клуба «Лиллестрём» и национальной сборной Финляндии.

Карьера

Клубная карьера 
В сезоне 2009 года выступала за финский клуб «Хонка», в составе которого провела 22 матча в чемпионате Финляндии. По итогам чемпионата вместе со своим клубом выиграла золотые медали. После окончания сезона перешла в один из самых сильных женских футбольных клубов Европы «Умео», где сразу стала игроком основного состава. В 2012 году перешла в другой шведский клуб — «Питео», где также стала игроком основы.

Сборная 
В 2006 году принимала участие в Чемпионате мира среди девушек до 20 лет, проходившем в России. Сборная Финляндия на этом турнире потерпела три поражения и не вышла из группы. Вестерлунд сыграла во всех трёх матчах своей сборной.

Во взрослой сборной своей страны Вестерлунд дебютировала в 2009 году. Приняла участие в чемпионате Европы 2009 года. Вместе со сборной Финляндии дошла до стадии четвертьфиналов. Приняла участие в трёх матчах, дважды начиная встречу в стартовом составе и один раз выйдя на замену.

Участвовала в квалификационных матчах на Чемпионат мира 2011 года. Приняла участие в семи матчах, однако сборная Финляндии заняла второе место в своей группе, уступив итальянкам, и не поехала на мундиаль.

Примечания

Ссылки 

 Профиль на официальном сайте УЕФА
 
 Профиль на svenskfotboll.se
 Профиль на Women Soccerway

Футболистки Финляндии
Игроки женской сборной Финляндии по футболу
Игроки ЖФК «Хонка»
Игроки ЖФК «Умео»
Игроки ЖФК «Питео»
Игроки ЖФК «Лиллестрём»